Дебарк () — город, расположенный на севере Эфиопии в  к северу от Гондэра.

История 
Дебарк вырос на торговой дороге из Гондэра в Массауа; французский исследователь Антуан Томсон д’Аббади в 1840-х годах в своей книге «Geodesie d'Ethiopie» называет Дебарк одной из остановок на этом пути. Британец  в начале XIX века отмечал, что рынок Дебарка являлся одним из важнейших во всей Эфиопии; в 1830-х годах выручка от сбора налогов с него составляла порядка 3000 талеров Марии Терезии.

Население 
В соответствии с данными переписи, проведённой Центральным статистическим агентством Эфиопии в 2007 году, население Дебарка составляло  человек, среди которых  мужчин и  женщин.

Примечания 

Населённые пункты региона Амхара